A National Basketball Association 1976–1977-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 31. szezonja volt.

A győztes a Portland Trail Blazers lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Philadelphia 76ers ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Kareem Abdul-Jabbar, a döntő MVP-je Bill Walton lett.

Az NBA összeolvadt az American Basketball Associationnal. Az NBA-hez csatlakozott a New York Nets, az Indiana Pacers, a San Antonio Spurs és a Denver Nuggets.

A rájátszásba konferenciánként 6 csapat jutott be, a korábbi 5 helyett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Kareem Abdul-Jabbar
Az év újonca: Adrian Dantley

All-Star-mérkőzés 

MVP: Julius Erving
Vezetőedzők: Larry Brown (Nyugat), Gene Shue (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba